muzyka klasyczna − zwana ogólnie muzyką poważną
 muzyka klasycystyczna − muzyka w epoce klasycyzmu (ok. 1750−1820)
 Muzyka klasyczna − album Pezeta